Dietrich kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Gottfried Dietrich
 Christopher H. Dietrich
 David Nathaniel Friedrich Dietrich
 Friedrich Gottlieb Dietrich
 Helga Dietrich
 Werner Dietrich

Robotskapade auktorsförkortningar